Coloradopartiet (Spansk: Partido Colorado, direkte oversat Det røde parti) kan henvise til flere politiske partier:

 Coloradopartiet (Paraguay)
 Coloradopartiet (Uruguay)

Se også 
 Det Røde parti